Do zobaczenia – album kompilacyjny Grzegorza Turnaua
 Do zobaczenia, chłopcy – francusko-niemiecki film wojenny
 Do zobaczenia rano – amerykański dramat obyczajowy